Zeiselbach ist ein Gewässername:

 Zeiselbach (Bledesbach), rechter Zufluss des Bledesbachs in Bledesbach, Stadt Kusel, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Zeiselbach (Riedgraben) oder Klausentalbach, linker Zufluss des Riedgrabens (zur Marlach) in Königsbach an der Weinstraße, kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Zeiselbach, Oberlaufname des Scherrunsengrabens, linker Zufluss der Zaya in Bullendorf, Markt Wilfersdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Zeiselbach (Tegernsee), linker und südwestlicher Zufluss des Tegernsees in Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Zeiselgraben
 Zeitlbach